Шетиргиз () — топоним в Казахстане:
 Шетиргиз — река в Актюбинской области, правый приток Иргиза.
 Шетиргиз  — упразднённое село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Шетиргиз — бывшее название села Каратогай в Шалкарском районе Актюбинской области.